Skive-Løbet 2018 var den 15. udgave af cykelløbet Skive-Løbet. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 29. april 2018. Det blev vundet af danske Rasmus Bøgh Wallin fra Team ColoQuick.

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI Europe Tour 2018